Квон () — корейське прізвище.
 Квон Бо А — південнокорейська співачка більш відома за сценічним ім'ям БоА.
 Квон Ин Бі — південнокорейська співачка.
 Квон Йон Чхоль — колишній південнокорейський футбольний арбітр.
 Квон Кі Чанг — південнокорейський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні та Молдові.
 Квон Кьон Вон — південнокорейський футболіст, захисник.
 Квон На Ра — південнокорейська співачка та акторка.
 Квон Чжі Йон — південнокорейський репер та співак, більш відомий за сценічним ім'ям G-Dragon.
 Квон Чхан Хун — південнокорейський футболіст.
 Квон Хьок У - південнокорейський репер.

Відомі персонажі 
 Джин Су Квон — вигаданий персонаж і один з головних героїв телесеріалу «Загублені».
 Сан Хва Квон — вигаданий персонаж і одна з головних героїв телесеріалу Загублені.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Примітки 

Корейські прізвища